Ámsterdam tiene una larga y rica historia. Los orígenes de la ciudad datan del siglo XII, cuando los pescadores que vivían a lo largo de las orillas del río Amstel construyeron un puente a través de la desembocadura con el río Ij, que en ese momento conducía al Mar del Sur. Cerraduras de madera bajo el puente sirvieron como represa para proteger el pueblo del crecimiento de las aguas del Ij, el cual a menudo inundaba a la incipiente población. La boca del río Ámstel, actual Damrak, formó un puerto natural, lo cual era muy conveniente para el intercambio comercial con barcos más grandes como las cocas además de que facilitaba la navegación de barcos más pequeños que distribuían mercancías al interior del territorio.

El documento más viejo que hace referencia al poblado de Aemstelredamme (Amsterdam, en neerlandés 'presa en el río Amstel') proviene un documento con fecha del 27 octubre 1275. Los habitantes del pueblo eran, por este documento, eximidos de pagar impuestos de peaje a Florencio V, Conde de Holanda.

Excavaciones entre 2005 y 2012 ponen en evidencia que los orígenes de Ámsterdam son mucho más antiguos de lo que se piensa. Durante la construcción de la línea del metro «Norte-Sur» los arqueólogos descubrieron, aproximadamente 30 metros debajo del nivel de calle, hachas, un martillo de piedra, y algunas cerámicas, todo datado de la era Neolítica (Edad de Piedra Nueva). Esto significaría que Ámsterdam, o su predecesor, habría sido habitado aproximadamente 2600 A.C.

Referencias 

Historia de Ámsterdam